XCW steht für:
 Flugplatz Chaumont-Semoutiers, Frankreich (IATA-Code)

xcw steht für:
 Coahuiltekisch, ausgestorbene Sprache in Texas und Mexiko, ISO-639-3-Code

Abkürzung